McCabe Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 McCabe Building (Texas), ID-Nr. 86002464
 McCabe Building (Washington), ID-Nr. 77001359